Herunder følger to fortegnelser over Carl Nielsens værker samt specificerede fortegnelser over Carl Nielsens sange og salmer.

Katalogen Carl Nielsen's Works, CNW (Catalogue of Carl Nielsen's Works (CNW)) fra 2015 er den første tematisk-bibliografiske registrering af alle Nielsens værker. En katalog blev udarbejdet af Dan Fog og Torben Schousboe i 1965, men først efter starten på Carl Nielsen Udgaven foreligger der nu en fuldstændig katalog over alle hans værker.



CNW. Catalogue of Carl Nielsen’s Works 2015 

Oversigten er baseret på Catalogue of Carl Nielsen's Works (CNW) fra 2015. Det er fuldstændig oversigt og den første tematisk-bibliografiske registrering af alle Nielsens værker.

Sceneværker 

{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0"
|-
! width=3% |CNW
! width=2% |FS
! width=2% |Op
! width=56% |Titel
! width=14% |År
! width=23% |Forfatter
|-
|| 1|| 25||  || 'Saul og David, opera i fire akter til tekst af Einar Christiansen|| 1899-1901|| Einar Christensen
|-
|| 2|| 39||  || Maskarade, opera i tre akter til tekst af Vilhelm Andersen || 1905|| Vilhelm Andersen
|-
|| 3|| 9||  || En Aften paa Giske, forspil og slutningskor til Andreas Munchs skuespil || Mellem 1889 og 1890|| Andreas Munch
|-
|| 4|| 17||  || Snefrid, musik til Holger Drachmanns melodrama || 1893, 1899|| Holger Drachmann
|-
|| 5|| 42||  || Kampene i Stefan Borgs Hjem, sang til Helge Rodes skuespil || 1901|| Helge Rode
|-
|| 6|| 30||  || Atalanta, sang til Gustav Wieds og Jens Petersens skuespil || 1901|| Gustav Wied, Jens Peter Andersen
|-
|| 7|| 37||  || Hr. Oluf han rider –, musik til Holger Drachmanns drama|| 1906|| Holger Drachmann
|-
|| 8|| 44||  || Willemoes, musik til Lauritz Christian Nielsens skuespil || 1907-08|| Lauritz Christian Nielsen
|-
|| 9|| 45||  || Forældre, musik til Otto Bentzons skuespil || 1908|| Otto Bentzon
|-
|| 10|| 43||  || Tove, musik til Ludvig Holsteins skuespil || 1907-08|| Ludvig Holstein
|-
|| 11|| 50||  || Ulvens Søn, musik til Jeppe Aakjærs skuespil || 1909|| Jeppe Aakjær
|-
|| 12|| 57||  || Hagbarth og Signe, musik til Adam Oehlenschlägers skuespil || 1910|| Adam Oehlenschläger
|-
|| 13|| 65||  || Sanct Hansaftenspil, musik til Adam Oehlenschlägers skuespil || 1913|| Adam Oehlenschläger
|-
|| 14|| 71||  || Fædreland, musik til Einar Christiansens skuespil || 1915-16|| Einar Christensen
|-
|| 15|| 80||  || Shakespeare, musik til Helge Rodes prolog || 1916|| Helge Rode
|-
|| 16|| 88||  || Løgneren, kvad til Jóhann Sigurjónssons skuespil || Mellem 1917 og 1918|| Jóhann Sigurjónsson
|-
|| 17|| 89|| 34||  [[Aladdin (skuespil)|Aladdin eller Den forunderlige Lampe]], musik til Adam Oehlenschlägers skuespil|| 1917-19|| Adam Oehlenschläger
|-
|| 18|| 94|| 41|| Moderen, musik til Helge Rodes eventyrspil, opus 41|| 1920-21|| Helge Rode
|-
|| 19|| 98||  || Cosmus, sange til Einar Christiansens skuespil || 1921|| Einar Christensen
|-
|| 20|| 102||  || Hyldest til Holberg, musik til tekster af Hans Hartvig Seedorff Pedersen|| 1922|| Hans Hartvig Seedorff Pedersen
|-
|| 21|| 117||  || Ebbe Skammelsen, musik til Harald Bergstedts friluftsspil || 1925|| Harald Bergstedt
|-
|| 22|| 147||  || Fra Rold til Rebild, sang til Vilhelm From Bartrumsens skuespil || 1929|| Vilhelm From Bartrumsen
|-
|| 23|| 150||  || Amor og Digteren, musik til Sophus Michaëlis’ skuespil || 1930|| Sophus Michaëlis
|-
|| 24|| 156||  || Grundtvig-Paaske-Aften, musik til tekster af N.F.S. Grundtvig|| 1931|| N.F.S. Grundtvig
|-
|}

 Instrumentalmusik 

 Vokalmusik 

 Sangsamlinger 

 Fog og Schousboes værkfortegnelse 1965 

Oversigten er baseret på Fog og Schousboes værkfortegnelse fra 1965 suppleret med et stort udsnit af Carl Nielsens omfattende produktion af danske sange og salmer. Endvidere er der angivet opusnummer for de få værker, som har et sådant, og endelig er angivet kompositionsår for de enkelte værker.

 Værker 

 Sange og salmer 
Herunder følger en fortegnelse over Carl Nielsens sange og salmer med angivelse af FS-nummer, opusnummer, titel og kompositionsår som ovenfor. Endvidere er angivet forfatteren til de enkelte værker.

 Litteraturliste 
 Fog, Dan; Schousboe, T. (1965). Carl Nielsen. Kompositioner. En bibliografi.'' (Onlineversion)

Eksterne henvisninger 

 Carl Nielsen's Works, CNW (Onlineversion)

 
Komponister fra Danmark
Lister relateret til musik
Lister over værker